La Batalla de Clastidium va ser un enfrontament militar entre la república romana liderada pel  cònsol  Marc Claudi Marcel, i els ínsubres, liderats per Viridomarus l'any 222 aC. Els romans van aconseguir la victòria i, en el procés, Marcelo va obtenir la spolia opima, un dels majors honors a l'antiga Roma, en matar Viridomarus en un combat personal.

Victòries romanes
Batalles de la guerra romanogal·la